Пара Сунь Тяньтянь / Ненад Зимонич — победители турнира.

Сеянные 

  Кара Блэк /  Пол Хенли (Четвертьфинал)
  Лиза Реймонд /  Симон Аспелин (Второй раунд)
  Янь Цзы /  Марк Ноулз (Второй раунд)
  Чжэн Цзе /  Даниэль Нестор (Первый раунд)

<ol start="5">
''' Сунь Тяньтянь /  Ненад Зимонич (Титул)
 Чжуан Цзяжун /  Йонатан Эрлих ''(Четвертьфинал)
 Пешке, Квета /  Мартин Дамм ''(Четвертьфинал)
 Натали Деши /  Энди Рам ''(Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые